Wurmser ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred G. Wurmser (1912–?), österreichischer Künstler, Schriftsteller und Moderator
 Dagobert Sigmund von Wurmser (1724–1797), österreichischer Feldmarschall
 Ernst Wurmser (1882–1950), österreichischer Schauspieler
 Johann Wurmser (1599–1659), deutscher Jurist sowie Professor und Rektor an der Universität Tübingen
 Léon Wurmser (1931–2020), US-amerikanischer Psychiater, Psychoanalytiker und Autor
 Netanel Wurmser (* 1953), Landesrabbiner von Württemberg

Siehe auch:
Wormser